Тайво Майкл Авоньи (; ) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Ноттингем Форест» и сборной Нигерии. Чемпион мира в возрастной категории до 17 лет.

Клубная карьера 
Тайво является воспитанником нигерийской футбольной школы «Империал Академи». Летом 2014 года он выступал на правах аренды за молодёжную команду шведского «Кальмара». В 2015 году состоялся его переход в «Ливерпуль». Сезон 2015/16 Тайво провёл на правах аренды в составе немецкого «Франкфурта».

В июле 2018 года Авоньи заключил с «Ливерпулем» новый контракт на пять лет. В том же месяце он не поехал с командой на сборы в США, а отправился в очередную аренду, на этот раз в «Гент» до конца сезона 2018/2019.

В июне 2022 года перешёл в «Ноттингем Форест», став самым дорогим приобретением в истории клуба.

Карьера в сборной 
В 2013 году Тайво принял участие на юношеском чемпионате мира по футболу. На турнире он провёл все матчи, а его сборная добилась звания чемпиона мира. Тайво начинал чемпионат с выходов на замену, однако в плей-офф стал одним из основных форвардов и забил четыре гола.

В 2015 году Тайво выступал в составе молодёжной сборной Нигерии на молодёжном чемпионате Африки, где стал чемпионом, а также на молодёжном чемпионате мира.

Достижения 
 Чемпион мира (до 17): 2013

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Нигерии по футболу
Игроки сборной Нигерии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Франкфурт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Ноттингем Форест»